Michał Goleniewski – podpułkownik polskiego wywiadu, podający się za carewicza Aleksego
 Jerzy Goleniewski – gitarzysta zespołu Breakout